Mens steht für:

 Mens (Aussprache ), französische Gemeinde im Département Isère
 umgangssprachliche Kurzform für die Menstruation
 Mens (Mythologie), römische Personifikation des Denkens
 Stefan Mens (* 1966), Schweizer Musiker und Komponist

MenS steht als Abkürzung für:
 Partij voor Mens en Spirit, niederländische Kleinpartei

Siehe auch:
 Menz

Abkürzung